Engelska villan är en hotell- och restaurang- samt konferensanläggning i Ryfors i Västergötland. Den har anor från 1886.

Källor
Engelska villans webbplats, läst 18 december 2012

Externa länkar
Engelska villans webbplats

1886 i Sverige
Arkitekturåret 1886
Byggnader i Mullsjö kommun
Hotell i Sverige
Restauranger i Sverige
Villor i Sverige
Konferensanläggningar